La temporada 2023 del Campeonato de Italia de Fórmula 4 será la décima edición de dicho campeonato. Se espera que comience el 21 de abril en Imola y finalice el 15 de octubre en Vallelunga .

Equipos y pilotos 
Los equipos y pilotos para la temporada 2023 serán los siguientes:

Calendario 
El calendario se presentó el 24 de octubre de 2022.

Referencias

Enlaces externos 
 

Temporadas del Campeonato de Italia de Fórmula 4
Deportes de motor en 2023